Köttlitz steht für:
 Köttlitz (Mühlberg/Elbe), Ortsteil der Stadt Mühlberg/Elbe im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Köttlitz (Trausnitz), Ortsteil der Gemeinde Trausnitz im Landkreis Schwandorf, Bayern